Clapton — девятнадцатый студийный альбом британского музыканта Эрика Клэптона, вышел 27 сентября 2010 года в Великобритании, а 28 сентября — в США. На альбоме представлены как кавер-версии известных песен (таких, как «Autumn Leaves»), так и новый материал.

Об альбоме 
По словам Эрика, «Этот альбом вовсе не должен был стать тем, чем он получился. На самом деле, он получился лучше, чем задумывался, потому что я позволил этому произойти. Альбом — эклектичная подборка песен, возникших как бы из ниоткуда. Мне он нравится, потому что это — сюрприз не только для моих поклонников, но и для меня самого».

Список композиций 
 «Travelin' Alone» (Мелвин Джексон) — 3:57
 «Rockin' Chair» (Оуги Кармайкл) — 4:04
 «River Runs Deep» (Джон У. Кейл) — 5:53
 «Judgement Day» (Снуки Прайор) — 3:13
 «How Deep Is the Ocean» (Ирвинг Берлин) — 5:29
 «My Very Good Friend the Milkman» (Джонни Берк/Харольд Спайна) — 3:21
 «Can't Hold Out Much Longer» (Уолтер Джекобс) — 4:09
 «That's No Way to Get Along» (Роберт Уилкинс) — 6:08
 «Everything Will Be Alright» (Джон У. Кейл) — 3:52
 «Diamonds Made from Rain» (Дойл Брэмхол второй/Джастин Стэнли/Никка Коста) — 4:23
 «When Somebody Thinks You're Wonderful» (Харри Вудс) — 2:51
 «Hard Times Blues» (Лэйн Хардин) — 3:45
 «Run Back to Your Side» (Клэптон/Дойл Брэмхол второй) — 5:18
 «Autumn Leaves» (Жозеф Косма/Джонни Мерсер/Жак Превер) — 5:41

Участники записи 
 Эрик Клэптон — гитары, вокал, мандолина
 Дойл Брэмхол второй — гитара
 Вилли Викс — бас, контрабас
 Уолт Ричмонд — фортепиано, клавишные, орган Хаммонда
 Джим Келтнер — ударные и перкуссия
 Эйб Лабориел мл. — ударные
 Джей Джей Кейл — гитара, вокал
 Дерек Тракс — гитара на (13)
 Уинтон Марсалис — труба на (5), (6) и (11)
 Шерил Кроу — вокал на (10)
 Джеймс Пойзер — орган Хаммонда на (3) и (8)
 Пол Каррак — орган Хаммонда на (9)

Примечания 

Альбомы Эрика Клэптона